Telelog ist die Bezeichnung für verschiedene Geräte und Computerprogramme:

 Telelog (Kommunikation), Aufzeichnungssystem von Daten zu Telefonanrufen
 Telelog (Software), Computerprogramm zum Arbeitsplatzmanagement
 Telelog (Telegraf), Ausführung eines Telegrafen für die Artillerie (19. Jahrhundert)